Roger Federer e Olivier Rochus erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Guillermo Coria e David Nalbandian hanno battuto in finale, 7–5, 6–4 Todor Enev e Jarkko Nieminen.

Teste di serie

 Guillermo Coria /  David Nalbandian (campioni)
 José de Armas /  Daniel Langre (semifinali)
 Jürgen Melzer /  Kristian Pless (quarti di finale)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (quarti di finale)

 Lee Childs /  Simon Dickson (quarti di finale) 
 Joachim Johansson /  Lovro Zovko (secondo turno) 
 Ladislav Chramosta /  Jakub Hašek (secondo turno)  
 Todd Martin /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1999